Лас Тасахерас има више значења:

 Лас Тасахерас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тасахерас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тасахерас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тасахерас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику